Candeloro ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Candeloro (1909–1988), italienischer Neuzeithistoriker
 Philippe Candeloro (* 1972), französischer Eiskunstläufer